Шатожиро́н, Шатожірон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на захід від Парижа, 16 км на південний схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2017 року до Шатожирон приєднали колишні муніципалітети Оссе і Сент-Обен-дю-Павай.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2539 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6798,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Шатожирон 
 Туристичне бюро муніципалітету Шатожирон 
 Шатожирон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шатожирон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен